Oscar Aleman eller Oscar Alemán henviser til:

 Oscar Aleman (1879-1939) – svensk læge
 Oscar Alemán (1909-1980) – argentinsk jazzmusiker